Райо́н О́пытной ста́нции — микрорайон в Правобережном округе Липецка. Расположен восточнее Лебедянского шоссе.

В начале 1930-х годов к северо-западу от Липецка был образован «Овощесовхоз», вокруг которого появился жилой посёлок. В 1954 году на базе совхоза была образована опытная сельскохозяйственная станции селекции и защиты растений. Тогда же в этом районе появился и совхоз «Тепличный», основным направлением деятельности которого стало выращивание овощей, в том числе опытных сортов.

Позже станция стала Институтом рапса (расположена в Боевом проезде, 26), а её прежнее здание сохранилось в Боевом проезде, 39. Отсюда название одной из двух центральных улиц — Опытной.

Сегодня здесь расположены административные объекты Липецкого района Липецкой области, в том числе администрация, прокуратура,Суд, ЗАГС.

В районе Опытной станции появилась и своя церковь. Храм Серафима Саровского помог строить НЛМК. .

Строительство храмового комплекса начато в 2006 году. В 2007 году архиерейским чином совершено освящение закладного камня в основание строящегося храма в честь прп. Серафима Саровского. 

Завершаются отделочные работы 2-х этажного здания воскресной школы.

В настоящее время богослужения совершаются в здании крестильного храма в честь свв. мучеников Гурия, Самона и Авива, строительство которого было завершено в 2011 году.

Транспорт 
В район Опытной станции ходят автобусы № 11, 321, 332, 379, 323.

Примечания 

Микрорайоны Липецка
Правобережный округ Липецка